Die Communauté de communes Champagne Boischauts ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire. Der Gemeindeverband wurde am 25. November 2016 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vatan.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Vatan und
 Communauté de communes de Champagne Berrichonne.

Der ursprünglich als Communauté de communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne gegründete Gemeindeverband änderte mit Wirkung vom 1. Januar 2018 seine Bezeichnung auf den aktuellen Namen.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Champagne Boischauts
Gegründet 2016